José Carlos Martins Ferreira, (1966-) calciatore portoghese
José Carlos dos Santos Mateus,  calciatore portoghese
José Carlos Fernández Vázquez, (1987-) calciatore spagnolo
José Carlos Bauer, (1925-2007) calciatore brasiliano